Николай Петрович Грибин (род. 16 декабря 1940 года) — советский и российский деятель внешней разведки, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук, доктор юридических наук, профессор. Начальник Академии внешней разведки (1997—2007).

Биография 
Родился 16 декабря 1940 года в Москве.

С 1961 по 1966 год обучался на редакторском факультете Московского полиграфического института.

В 1966 году был направлен на службу во внешнюю разведку, где с 1966 по 1968 год служил на оперативных должностях. С 1968 по 1970 год обучался на Краснознамённом институте КГБ при СМ СССР. С 1970 по 1984 год находился в заграничной командировке в Норвегии, состоял при советской резидентуре в Осло в качестве оперативного сотрудника по линии политической разведки, с 1976 по 1980 год — заместитель резидента КГБ в Копенгагене по линии политической разведки, с 1980 по 1984 год — резидент КГБ в Копенгагене.

С 1984 года служил в центральном аппарате Первого главного управления КГБ при СССР: с 1984 ро 1985 год — начальник 3-го отдела (Великобритания, Австралия, Ирландия, Новая Зеландия и страны Скандинавии). В 1985 году Н. П. Грибин был отстранён от занимаемой должности в связи с предательством руководителя лондонской резидентуры О. А. Гордиевского. С 1985 года — заместитель начальника Службы «А» (активные мероприятия)  ПГУ КГБ СССР — ЦСР СССР — СВР.

С 1997 по 2007 год — начальник Академии внешней разведки (Московская область, Мытищинский район), одновременно с 1998 по 2005 год — член Научного совета Совета безопасности Российской Федерации, был участником Совещания по безопасности и сотрудничества в Европе (СБСЕ).

С 2007 года после отставки, на научно-педагогической работе в МГИМО в качестве профессора. С 2010 года — директор Центра североевропейских и балтийских исследований и с 2017 года — директор Центра европейских исследований Института международных исследований, в дальнейшем — ведущий научный сотрудник Центра европейских и Института международных исследований МГИМО. Одновременно с 2010 года на научно-педагогической работе в Академии ФСБ и в Пограничной академии ФСБ, с 2016 года — РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, занимался исследованиями в области национальной безопасности, противодействия международному терроризму и стратегического планирования. Н. П. Грибин владеет болгарским, датским и английским языками

Библиография 
 Кризис политики английского правительства в Северной Ирландии: 1968—1974. - Москва, 1974. — 200 с. 
 Трагедия Ольстера / Н. П. Грибин. -  : Междунар. отношения, 1983. — 221 с.
 Концептуальные основы национальной безопасности Российской Федерации / Н. П. Грибин, А. В. Диденко — : Пограничная Академия ФСБ России, 2010. — 274 с. 
 Аналитические доклады: приложение к периодическому изданию "Ежегодник ИМИ" / ФГАОУ ВО "Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) М-ва иностранных дел Российской Федерации", Ин-т международных исследований [ИМИ]. - Москва : ИМИ МГИМО МИД России, 2017, вып. 2(48): Будущее глазами американской разведки. Аналитический обзор доклада Национального разведывательного совета США "Глобальные тенденции: парадоксы прогресса" / Н. П. Грибин. - 2017. — 41 c. — ISBN 978-5-9228-1655-7
 Стратегическое планирование и прогнозирование во внешней политике России в условиях возрастания угроз и вызовов / Н. П. Грибин. — Текст: непосредственный // Дипломатическая служба. — 2020. —№1. — С. 35-44.   
 НАТО versus PESCO: экономические аспекты / В. В. Воротников, Н. П. Грибин, Е. В. Пименова, Д. А. Петляева, У. В. Якутова // Мировая экономика и международные отношения. — 2020. — Т. 64. №6. — С. 40-50

Примечания

Книги 
 Разведка и контрразведка в лицах: Энцикл. словарь рос. спецслужб / Авт.-сост. Анатолий Диенко. -  : Рус. мiр, 2002. — 606 с. — ISBN 5-89577-041-X
  Колпакиди А. И. Внешняя разведка СССР — России. 1946—2020 годы. История, структура и кадры / Алисторус. : 2021. — 1080 с. — ISBN 978-5-00180-097-2

Ссылки 
 
 

Выпускники Московского университета печати
Преподаватели Краснознамённого института КГБ